Mazer är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Peter Mazer
 Johan Mazer
 Lucia Mazer
 Theodor Mazer

Efternamn